Bornheim/Ostend ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main.
Er grenzt im Westen an Frankfurt-Innenstadt I und Frankfurt-Innenstadt III, im Norden an Frankfurt-Nord-Ost im Osten an Frankfurt-Ost und im Süden an Frankfurt-Süd.

Der Ortsbezirk besteht aus den namensgebenden Stadtteilen:
 Bornheim
 Ostend

Politik 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2011: zusätzlich: Piraten: 2,2 %
2 2016: zusätzlich: ÖkoLinX-ARL: 4,0 %, dFfm: 3,3 %, FW: 2,0 %

3 2021: zusätzlich: dFfm: 3,1 %, PARTEI: 1,8 %; FW: 1,2 %; BIG: 0,4 %

Geschichte 

Bis zum 24. Dezember 2013 gehörte der Stadtbezirk 240 zum Stadtteil Nordend-Ost. Diese Abweichung von der Zuordnung der Stadtbezirke zum Ortsbezirk ihres „natürlichen“ Stadtteils ergab sich in den 1970er Jahren bei der Schaffung der Ortsbezirke nach der kommunalen Gebietsreform in Hessen aus einer abweichenden Schulbezirksgrenze. 2013 wurde dieser Stadtbezirk dem Stadtteil Bornheim zugeordnet.

Bis 2014 hieß der Ortsbezirk „Innenstadt IV“.

Einzelnachweise 

Innenstadt IV
Frankfurt-Bornheim
Frankfurt-Ostend